Павел Василевский:
 Василевский, Павел Брониславович (1873 — после 1906) — российский депутат Первой Государственной Думы Российской империи от Варшавской губернии.
 Василевский, Павел Фаддеевич (1912—2011) — российский инженер, учёный-металлург.